Puede referirse a:

 Ramón Soler: escritor español del siglo XIX.
 Ramón Soler Liró: pintor catalán del siglo XX.

Véase también 

 Ramón López Soler: escritor español del siglo XIX.